Мих Роман Михайлович (1936—2012) — український архітектор, заслужений архітектор УРСР.
 Мих Сергій Ігорович — молодший сержант Збройних сил України, 91-й окремий полк оперативного забезпечення, учасник російсько-української війни.

Примітки